Palaeothespis är ett släkte av bönsyrsor. Palaeothespis ingår i familjen Thespidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Palaeothespis